Edward Lichnowski, książę z rodu Lichnowskich w XIX wieku
 Edward Lichnowski (1929-), nauczyciel, trener